Серпневий або Римський Класицизм - архітектурний стиль, що зародився в 1 ст. нашої ери в Римі.

Для стилю характерне використання декоративних покриттів з кольорової мармурової плитки. Покриттів у вигляді плоских або рельєфних інкрустацій імітують художній розпис. Римом переймалась практика греків в декоративній обробці стосовно традиційним римським формам. Строгість грецьких Орнаментів тут підміняється плавністю і природністю. Переважання відкритих просторів, враження величезності інтер'єру, використання статуй і портретних статуй - риси, що дають перше враження про це архітектурному стилі.

Архітектурні стилі
Культура I століття